Feldberg egy község Németország Baden-Württemberg tartományának Breisgau-Felső-Feketeerdei járásában.
 Feldberg a Feldberger Seenlandschaft község székhelye Mecklenburg-Elő-Pomerániában.

 Feldberg egy hegy Feldberg községben.